Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1998/99 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1998/99 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die North West Eagles kamen mit 10 eingesetzten Spielern aus, während die Invicta Knights Maidstone insgesamt 19 Spieler einsetzten. Insgesamt kamen 169 Spieler zum Einsatz, von denen 27 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis gelang Malcolm Pein (Wood Green) mit 9 Punkten aus 10 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erzielten sein Mannschaftskollege John Emms und Michael Hennigan (Home House). Mit Geoffrey Lawton, Luc Winants (beide Slough), Nicholas von Schlippe (Richmond) und Graham Lee (Wood Green) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Lawton drei Partien spielte, Winants zwei, von Schlippe und Lee je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; AUS = Australien, BEL = Belgien, BER = Bermuda, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, IRL = Irland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Slough

Wood Green

Bigwood

Invicta Knights Maidstone

North West Eagles

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Richmond

British Chess Magazine

Bristol

Home House

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Wessex

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Wegen eines Aufstellungsfehlers wurden in den Wettkämpfen des British Chess Magazine gegen die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club und gegen die Invicta Knights Maidstone die Partien von Helen Milligan als verloren gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse (Sieg gegen Heather Lang, Remis gegen Heather Richards) berücksichtigt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Einzelnachweise 

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1998
Schach 1999